Okręty US Navy o nazwie USS  "Patterson", pochodzącej od Daniela Pattersona:
 Pierwszy "Patterson" (DD-36) był niszczycielem typu Paulding, który został zwodowany w 1910 i brał udział w I wojnie światowej. Służył w United States Coast Guard w latach 1924 - 1930. Został sprzedany w 1934.
 Drugi "Patterson" (DD-392) był niszczycielem typu Bagley, który został zwodowany w 1937, brał udział w II wojnie światowej i został wycofany ze służby w 1945.
 Trzeci "Patterson" (DE-1061/FF-1061) był fregatą typu Knox, który został zwodowany w 1969 i został wycofany ze służby w 1991.
Patterson